Jucondien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Jucondien est un prénom masculin désuet.

Jucondien est aussi un patronyme peu fréquent.

Saint chrétien 
 Jucondien  († ?), ou Jucindin ou Jucindien ou Jocondien, martyr jeté à la mer en Afrique ; fêté le 4 juillet.
  Jucondien de Troyes († entre 270 et 275), (ou Jocondien ou Jucundien), avec Julie et ses compagnons Claude (ou Claudien), Juste, et cinq autres martyrs, sous Aurélien à Troyes en Champagne ; fêtés localement le 21 juillet.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom

Divers 
 Avenir Sportif Jocondien, ancien club de basket-ball de Tours.

Références